RCGS steht für:
 Royal Canadian Geographical Society
 RCGS Resolute, nach der Gesellschaft benanntes Kreuzfahrtschiff

Abkürzung